Sensor – personaggio dei fumetti DC Comics
 Sensor – album dei Camouflage del 2003
 Nokia Sensor – pacchetto software della Nokia